Symphysodon kan syfta på:

 Symphysodon, även kallade diskusfiskar – ett släkte i fiskfamiljen ciklider
 Symphysodon (växter) – ett släkte bladmossor i familjen Pterobryaceae